Сергеево — упразднённая деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входила в состав Каменского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имела.
 
Располагалась в центральной части области в 19 км к северо-западу от Кардымова, в 5 км севернее автодороги . В 18 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Упразднена в 2012 году.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Кардымовского района
Населённые пункты, упразднённые в 2012 году